

Рупці () — село в Видинській області. Входить до складу общини Видин.
 Рупці () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Червен-Бряг.